Trematopygodes är ett släkte av steklar som beskrevs av Aubert 1968. Trematopygodes ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Trematopygodes